Nederlands burgemeester (1927-1998): Henk Mulder (burgemeester)
 Nederlands wethouder: Henk Mulder (PvdA)
 Nederlands zwemmer: Henk Mulder (zwemmer)